Egon Hess (* 18. April 1922 in Bruttig-Fankel; † 17. November 1980 ebenda) war ein deutscher Winzermeister und Kommunalpolitiker (Bürgermeister) im Landkreis Cochem-Zell.

Leben 
Egon war ein Sohn des Winzers Matthias Hess und dessen aus Klotten stammenden Ehefrau Sybille geb. Becker. Nach Beendigung seines Schulbesuchs ließ sich Hess zuerst zum Winzer ausbilden, besuchte später die Weinbauschule und wurde im Anschluss daran Winzermeister. Bereits als 24-Jähriger wurde er im Jahre 1948 als Mitglied in den Gemeinderat von Fankel gewählt sowie als 1. Beigeordneter in die Ratsvertretung des Amtes Cochem-Land. Dem Kreistag – zunächst noch Cochem-Land, später Cochem-Zell – gehörte er ebenfalls im Zeitraum von 1948, mit kurzen Unterbrechungen, bis zum Jahr 1979 an. Mit seinem umfangreichen Wissen als Winzermeister engagierte er sich als Mitglied in Weinverbänden, Ausschüssen und von 1968 bis 1975 war er Weinbauvorsitzender.

Nachdem man die Gebietsreformen in Rheinland-Pfalz am 7. Januar 1969 durchgeführt hatte, wurde er zum Bürgermeister der neu geschaffenen Gemeinde Bruttig-Fankel gewählt. Ursprünglich hatte man von den beiden Nachbargemeinden Bruttig und Fankel nur den Namen Bruttig als neuen Ortsnamen gewählt. Um dieser Planung entgegenzuwirken, fuhr Hess eigens in die Landeshauptstadt Mainz, um dort im zuständigen Ministerium des Innern vorzusprechen. Dort setzte er sich erfolgreich gegen den Wegfall des Ortsnamens Fankel ein, so dass die neue Gemeinde nicht Bruttig, sondern Bruttig-Fankel hieß.

Während seiner über 11 Jahre langen Amtszeit als Bürgermeister wurden viele Bauprojekte verwirklicht. Die Peter-Altmeier-Moselbrücke zwischen Bruttig-Fankel und Ernst wurde 1974 fertiggestellt. Weitere Projekte waren der Ausbau von Kreisstraßen, wie z. B. der , die Durchführung der Weinbergsflurbereinigung und die Erschließung von neuem Bauland, der Neubau einer Schule, einer neuen Turnhalle sowie eines neuen Sportplatzes. Für seine Verdienste wurde er am 17. April 1973 mit dem Verdienstkreuz des Verdienstordens der BRD ausgezeichnet, dem folgte die Auszeichnung mit der Freiherr-vom-Stein-Plakette und der Erhalt des Wappentellers der Verbandsgemeinde Cochem-Land. Nach seinem frühen Tod mit 58 Jahren wurde ihm zu Ehren an der Kreisstraße 36, die zwischen den beiden Ortsteilen Bruttig und Fankel verläuft, ein großer Gedenkstein mit dem Wappen der Gemeinde, seinem Namen und der Darstellung der Linienführung Bruttig-Fankel zu den Höhen des Hunsrücks, errichtet. Im Volksmund wird diese Straße Egon Hess Gedächtnisstraße genannt.

Literatur 
Alfons Friderichs (Hrsg.): Hess, Egon In: Persönlichkeiten des Kreises Cochem-Zell, Kliomedia, Trier 2004, ISBN 3-89890-084-3, S. 153.

Weblinks 
 

Bürgermeister (Landkreis Cochem-Zell)
Träger des Bundesverdienstkreuzes am Bande
Träger der Freiherr-vom-Stein-Plakette (Rheinland-Pfalz)
Deutscher
Geboren 1922
Gestorben 1980
Mann